Расова има више значења:

 Расова
 Расова (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Расова (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Расова (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији